La Herradura puede referirse a:

Lugares

España 
 La Herradura, localidad del municipio de Almuñécar, en la provincia de Granada.
 La Herradura (playa), playa del municipio de Almuñécar.
 La Herradura (Almería), localidad del municipio de Pulpí, en la provincia de Almería.
 Lomo de la Herradura, localidad del municipio de Telde, en la provincia de Las Palmas.

Chile 
 La Herradura (Chile), balneario y bahía ubicado en la comuna de Coquimbo.

Accidentes geográficos

España 
 La Herradura, volcán en Granátula de Calatrava, Ciudad Real.